Жи () — кантон во Франции, департамент Верхняя Сона
 Жи () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Жи () — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель
 жи () - буква китайского алфавита бопомофо